Astrantia neglecta är en flockblommig växtart som beskrevs av C.Koch och Peter Carl Bouché. Astrantia neglecta ingår i släktet stjärnflockor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stjärnflockor
neglecta